Джунаид Хусанович Алимов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1922 году в Гиджуване. Член КПСС.

Участник Великой Отечественной войны. С 1946 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1946—1982 гг. — учитель, директор школы, заведующий Бухарским областным отделом народного образования, первый секретарь Бухарского горкома КП Узбекистана, заместитель министра просвещения Узбекской ССР. председатель Бухарского областного совета профсоюзов, партийный и советский работник в Бухарской области.

Умер в Бухаре в 2016 году.

Примечания

Ссылки 
 Память народа
 Алимов

Первые секретари Бухарского горкома КП Узбекистана